Хи́лле ():

 Хилле — коммуна в Германии.
 Хилле — река в Германии.
 Хилле, Петер (1854—1904) — немецкий писатель.

См. также 
 Хиле